Die Schatzinsel steht für:

 Die Schatzinsel, Roman von Robert Louis Stevenson (1881)
 Treasure Island (1912), Stummfilm von 1912
 Die Schatzinsel (1918), Stummfilm von 1918
 Die Schatzinsel (1934), US-amerikanische Verfilmung von Victor Fleming
 Die Schatzinsel (1950), Disney-Literaturverfilmung von Byron Haskin
 Die Schatzinsel (1962), NDR-Hörspiel, Regie: Otto Kurth
 Die Schatzinsel (1966), deutsch-französischer Fernsehvierteiler von Wolfgang Liebeneiner
 Die Schatzinsel (1971), japanischer Zeichentrickfilm von Hiroshi Ikeda
 Die Schatzinsel (1972), englisch-italienischer Spielfilm
 Die Schatzinsel (1978), japanische Zeichentrickserie
 Die Schatzinsel (1990), US-amerikanischer Abenteuerfilm
 Die Schatzinsel (1998), internationale Literaturverfilmung
 Die Schatzinsel (2007) (aka Piraten der Karibik), französischer Spielfilm von Alain Berberian
 Die Schatzinsel (2007), deutsche Literaturverfilmung von Hansjörg Thurn
 Die Schatzinsel (2012), britisch-irische Fernsehproduktion von Steve Barron
 Die Schatzinsel (Oper), deutsche Familienoper von Frank Schwemmer

Siehe auch:
 Schatzinseln, Sachbuch von Nicholas Shaxson (2011)
 Der Schatz im All, siebenteilige Science-Fiction-Fernsehserie